224 км, 224-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

224 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 681543.

224 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067725.
 224 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 211518.

 224 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 608210.
 224 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 784619.

224 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 444623.